Соревнования в плавании на 200 метров вольным стилем (мужчины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2009 проводились в Бассейне спорткомплекса Форо Италико в Риме, 27 и 28 июля 2009 года.

Отборочные заплывы начались 27 июля в 9:27 по местному времени (UTC+2). Полуфиналы проводились в тот же день в 19:11, а финал — 28 июля.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылка 
 Результаты 

200 м, вольный стиль, мужчины